České příjmení Letošník patří následujícím osobnostem:
 Josef Letošník (1847–1912) – český středoškolský učitel
 Václav Letošník (1891–1955) – český archivář a historik
 Vlastimil Letošník (1922–2010) – český hydrolog, hydrogeolog a speleolog
Josef Letošník (1939–2020) – významná osobnost českého juda

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení